Concursul muzical Eurovision 2006 a avut loc la Atena , Grecia. Câștigătorii acestei ediții a Eurovisionului au fost rockerii din trupa Lordi (Finlanda)

Rezultatele

Semifinală

Finală

Legături externe 
 Pagina oficială a Concursului muzical Eurovision

 Festivalul s-a dus, ecourile raman: Eurovision — Competitie valorica sau cacealma?, Bogdana Tihon Buliga, Formula AS - anul 2006, numărul 720

Eurovision